Theo (sau Theodore, Theodorus) van Gogh se poate referi la:
 Theo van Gogh (1857–1891), comerciant de artă, frate al pictorului Vincent van Gogh
 Theo van Gogh (1957–2004), regizor de film, strănepotul celui de mai sus

Vezi și
Van Gogh

Vincent van Gogh